Цаплино — топоним в России.

Населённые пункты 
 Цаплино — деревня в Орехово-Зуевском городском округе Московской области.
 Цаплино — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Цаплино — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Цаплино — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Цаплино — деревня в Максатихинском районе Тверской области.

Железнодорожная станция 
 Цаплино — железнодорожная станция в Алтайском крае, трасса М-52, в 50 км от Барнаула.